Юдино — название населённых пунктов в России:
 
 Юдино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Юдино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Юдино — село в Подгоренском районе Воронежской области.
 Юдино — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Юдино — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Юдино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Юдино — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Юдино — деревня в Белохолуницком районе Кировской области.
 Юдино — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Юдино — село в Ирбейском районе Красноярского края.
 Юдино — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Юдино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Юдино — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Юдино — село в Одинцовском районе Московской области.
 Юдино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Юдино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Юдино — деревня в Чистоозерном районе Новосибирской области.
 Юдино — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Юдино — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Юдино — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Юдино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Юдино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Юдино — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Юдино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Юдино — микрорайон (ранее посёлок городского типа) в составе Кировского района города Казани, Татарстан.
 Юдино — деревня в Колпашевском районе Томской области.
 Юдино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

 прежние наименования
 Юдино — до 1944 г. название города Петухово в Курганской области.
 Юдино — прежнее название села Иудино в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Другое 
 Юдино — железнодорожная станция Казанского отделения Горьковской железной дороги.

См. также 
 Барабо-Юдино